Cartigny bezeichnet
eine Gemeinde im Kanton Genf, Schweiz; siehe Cartigny GE
eine Gemeinde im Département Somme, Frankreich; siehe: Cartigny (Somme)
die Gemeinde Cartigny-l’Épinay im Département Calvados, Frankreich